Il singolare del torneo di tennis San Diego Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Pam Shriver 6–2, 5–7, 6–2.

Teste di serie 

 Tracy Austin (campionessa)
 Pam Shriver (finale)
 Kathy Jordan (semifinali)
 Bettina Bunge (quarti di finale)

 Leslie Allen (primo turno)
 Mary-Lou Piatek (quarti di finale)
 Candy Reynolds (quarti di finale)
 Wendy White (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1981